Cozmeni (gemeente), Roemeense gemeente
 Cozmeni (rivier), Roemeense rivier